

Geografia
 Regione di Karas – regione della Namibia con capoluogo Keetmanshoop

Persone
 Anton Karas – musicista austriaco
 Jan Karaś – ex calciatore polacco
 Marios Karas – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Oksana Karas – regista russa
 Othmar Karas – politico austriaco
 Władysław Karaś – tiratore a segno polacco

Televisione
 Karas – serie televisiva anime giapponese

Altro
 PZL.23 Karaś – bombardiere leggero e ricognitore prodotto dall'azienda polacca Państwowe Zakłady Lotnicze (PZL)